Хота — парный испанский национальный танец, в трёхдольном размере. Появилась в конце XVIII века в Арагоне и в начале XIX века распространилась по всей Испании.

Разновидности хоты 
Исполнение хоты различается в зависимости от региона. Существует множество её разновидностей, в числе которых:
  — самый старый и самый известный вид хоты. Считается классическим видом.
 Каталонская хота — официально признанный правительством танец Каталонии.
  — отличается от арагонской хоты более быстрым темпом.
 Филиппинская хота — хота, адаптированная филиппинцами в период испанской колонизации Филиппинских островов.

Исполнение хоты 

Хота обычно исполняется в национальных костюмах с кастаньетами и пением. Темы таких песен могут быть различны, например: семья и брак, политика, религия и т. д. В некоторых регионах хота также является частью ритуала почитания умерших и исполняется в траурной процессии.

Исполнение хоты возможно и в сопровождении оркестра, в который входят гитары, лютни, барабаны. Галисийцы также используют волынки.

Хота в творчестве композиторов неиспанского происхождения 
 Французский композитор Жорж Бизе написал вступление к четвёртому действию оперы «Кармен» в форме хоты.
 Русский композитор Михаил Глинка после путешествия в Испанию написал оркестровую пьесу «Арагонская хота».
 Венгерский композитор и пианист Ференц Лист написал Хоту для фортепиано.
 Французский композитор Камиль Сен-Санс и русский композитор Милий Балакирев написали концерты для оркестра на тему хоты.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Jota aragonesa. Видео

Народный танец в Испании
Жанры танцевальной музыки